Джон Емс може да се отнася за:

 Джон Емс (художник)
 Джон Емс (шахматист)